All 4 One (von engl.  ‚Alle[s] für Eine[n]‘) steht für:
 All-4-One, eine US-amerikanische Musikband;
 All 4 One (Album), das Debütalbum der deutschen Musikband beFour.